Алеха́ндро Ходоро́вски Прулья́нски (; род. 17 февраля 1929, Токопилья, Чили) — актёр, режиссёр, продюсер, композитор, драматург, мим, писатель, автор комиксов и психотерапевт. Особенно известен своими эзотерическими, сюрреалистическими и шокирующими фильмами, а также рядом комиксов. Кроме того, он — спиритуалист, придерживающийся течений нью-эйдж и дзэн, и один из ведущих мировых исследователей Таро. С конца 1990-х годов большое внимание уделял разработке психотерапевтической методики под названием психомагия, нацеленной на излечение от психологических травм, полученных на ранних стадиях жизни.

Биография 
Алехандро Ходоровски родился 17 февраля 1929 года в чилийском городе Токопилье в семье еврейских иммигрантов из Украины. В конце 40-х — начале 50-х годов он участвовал в движении, объединившем молодые чилийские таланты. Наряду с Ходоровски в него входили Хосе Доносо, Энрике Лин, Хорхе Эдвардс. В это же время он организовал театр мимов при Экспериментальном театре Университета Чили.

В возрасте 23 лет Алехандро Ходоровски покинул Чили. В 1962 году вместе с Фернандо Аррабалем и Роланом Топором основывает постсюрреалистическое движение «Паника» (название, как подчёркивал Алехандро, происходит от имени древнегреческого бога Пана). Своими тремя началами оно провозгласило ужас, юмор и одновременность.

Карьеру режиссёра Ходоровский начал в Мексике, сняв в 1967 году фильм «Фандо и Лиз» по одноимённой пьесе Аррабаля. Показ картины на фестивале в Акапулько спровоцировал беспорядки, режиссёру пришлось сбежать с него, спасаясь от разъярённых зрителей.

Второй фильм Ходоровски, сюрреалистический вестерн «Крот», был снят в 1970 году. «Крот» принёс Ходоровски мировую известность. Аллен Кляйн, продюсер Джона Леннона предложил финансировать следующий проект режиссёра, фильм «Священная гора», снятый в 1973.

После этого он довольно долго ничего не снимал. Переехав в Париж, Ходоровски работает в труппе Марселя Марсо.

В 1975 году он готовил свой самый большой проект — экранизацию фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Ходоровски пригласил участвовать в фильме Орсона Уэллса и Сальвадора Дали. Над художественным оформлением работали французский художник Жан «Мёбиус» Жиро, над декорациями — Ханс Рудольф Гигер, над музыкой — Pink Floyd. Однако из-за постоянных переносов начала съёмок и «недостаточно голливудской» концепции (по словам режиссёра) продюсеры отказались от проекта. Ходоровски говорил, что хотел взять лишь канву романа и многое значительно изменить. Позже Герберт рассказывал: «Мы с Алехандро неплохо ладили, однако я видел, что он просто не собирается ничего снимать. Он написал сценарий, из которого должен был получиться 12-часовой фильм». После отмены этой работы некоторые идеи и визуальные концепции были использованы при съёмках Эпизода IV «Звёздных войн» и «Чужого». Герберт шутил по поводу первого: «Я считаю, Лукас должен мне хотя бы ужин». Сохранившиеся более 3000 рисунков раскадровки Мёбиуса легли в основу совместного с Ходоровски комикса «L’Incal», а также в некоторой степени повлияли на фильмы «Терминатор», «Флэш Гордон», «Индиана Джонс», «Контакт», «Прометей». В 2013 году был снят американский полнометражный документальный фильм об этой попытке экранизации — .

В 1980 году Ходоровски снимает в Индии фильм «Бивень».

В 1989 году после длительного перерыва он возвращается к работе в кино и снимает в Мексике фильм «Святая кровь». Над сценарием к нему он работал 6 лет. В 1990 году ради заработка он снимает коммерческий фильм «Похититель радуги», считающийся провальным. В главных ролях снялись Питер О’Тул и Омар Шариф.

В 2000 году Ходоровски получил премию Джека Смита за вклад в кинематограф на чикагском фестивале андеграундного кино. На фестивале, который посетил режиссёр, были показаны его фильмы «Крот» и «Священная гора», однако до последнего момента не было понятно, позволят ли власти показ картин с неясным легальным статусом. Из-за конфликта с Алленом Кляйном, владеющим правами на эти фильмы, они официально не издавались. Однако в 2005 году разногласия были улажены и было объявлено о подготовке этих фильмов к выпуску на DVD.

В 2007 году бельгийский театр «Пуан Зеро» поставил написанную специально для него Ходоровским пьесу «Школа чревовещателей», которая имела скандальный, как и всё творчество Ходоровского, успех в Европе.

Имеет двойное гражданство — Чили и Франции.

Ходоровски женат на Паскаль Монтадон. У него пятеро детей от разных матерей — Бронтис (р. 1962, актёр и театральный режиссёр), Тео, Кристобаль,  (р. 1979, актёр, режиссёр и музыкант) и Эухения. Бронтис, Кристобаль и Адан снимались в разных фильмах своего отца.

Режиссёрские работы 
 1957 —  / La cravate (Обменённые головы / Les têtes interverties) — короткометражный фильм по новелле Томаса Манна 
 1967 — Фандо и Лис / Fando y Lis
 1970 — Крот / El Topo
 1973 — Священная гора / La montaña sagrada
 1980 — Бивень / Tusk
 1989 — Святая кровь / Santa Sangre
 1990 — Похититель радуги (также известен под названием «Радужный вор») / The Rainbow Thief
 1997 — Сказки Ходо / Le contes de Jodo
 2013 — Танец реальности / La danza de la realidad
 2016 — Бесконечная поэзия / Poesía sin fin
 2019 — Психомагия, искусство исцеления

Книги 
 Мудрость шуток (La Sabiduría de los Chistes, 1998)
 Дитя чёрного четверга (El niño del jueves negro, 1999)
 Святой обман (La Trampa Sagrada, 2000)
 Альбина и мужчины-псы (Albina y Los Hombres-Perro, 2001)
 Там, где лучше поёт птица (Donde mejor canta un Pájaro, 2001)
 Танец реальности: психомагия и психошаманство (Danza de la realidad: Psicomagia y Psicochamanismo, 2001)
 Мудрость сказок (La sabiduría de los cuentos, 2002)
 Гусиный шаг (El Paso del Ganso, 2002)
 Сокровище тени (El tesoro de la sombra, 2003)
 Не достаточно просто говорить (No basta decir, 2003, сборник стихов)
 Палец и луна (El dedo y la luna, 2004)
 Психомагия (Psicomagia, 2004)
 Камни на пути (Piedras del camino, 2004)
 Путь Таро (La vía del Tarot, 2004)
 Учитель и волшебницы (El maestro y las magas, 2005)

На русском языке выходили:
 Альбина и мужчины-псы (KOLONNA Publications, 2004 г.)
 Плотоядное томление пустоты (KOLONNA Publications, 2005 г.)
 Попугай с семью языками (KOLONNA Publications, 2006 г.)
 Сокровище тени (Kolonna Publications, 2006 г.)
Психомагия (Постум, 2014 г.)
 Путь Таро (Касталия, 2018 г.)

Графические новеллы 
 L’Incal (художник Мёбиус)
 1 L' Incal Noir (1981)
 2 L’Incal Lumière (1982)
 3 Ce qui est en bas (1983)
 4 Ce qui est en haut (1985)
 5 La Cinquième Essence. 1, Galaxie qui songe (1988)
 6 La Cinquième Essence. 2, La Planète Difool (1988)

 Avant l’Incal (художник Zoran Janjetov)
 1 Adieu le père (1988)
 2 Détective privé de classe «R» (1990)
 3 Croot (1991)
 4 Anarcopsychotiques (1992)
 5 Ouisky, SPV et homéoputes (1993)
 6 Suicide Allée (1995)

 Après l’Incal (художник Мёбиус)
 1 Le Nouveau rêve (11/2000)

 Final Incal (художник Ladrönn)
 1 Les quatre John Difool, version luxe n&b (03/2008)
 2 Les quatre John Difool (05/2008)

 Aliot (художник Victor de la Fuente)
 1 Le Fils des ténèbres (1996)

 Anibal Cinq (художник Georges Bess)
 1 Dix femmes avant de mourir (09/1990)
 2 Chair d’Orchidée pour le Cyborg (04/1992)

 Astéroïde Hurlant (2006)

 Borgia (художник Milo Manara)
 1 Du sang pour le pape (11/2004)
 2 Le pouvoir et l’inceste (01/2006)

 Bouncer (художник François Boucq)
 1 Un diamant pour l’Au-delà (06/2001)
 2 La Pitié des bourreaux (05/2002)
 3 La Justice des serpents (11/2003)
 4 La Vengeance du manchot (05/2005)
 5 La Proie des louves (11/2006)
 6 La Veuve noire (06/2008)

 Dayal de Castaka (художник Das Pastoras)
 1 Le Premier Ancêtre (03/2007)

 Diosamante (художники Jean-Claude Gal и Igor Kordey)
 1 La Parabole du royaume en feu (1992)
 2 La Parabole du fils perdu (04/2002)

 Face de lune (художник François Boucq)
 1 La Cathédrale invisible (10/1992)
 1/2 Le Dompteur de vagues (09/2004)
 2/2 La Cathédrale invisible (09/2004)
 2 La Pierre de faîte (01/1997)
 1/2 La Pierre de faîte (09/2004)
 2/2 La Femme qui vient du ciel (09/2004)
 3 ou 5 L'Œuf de l'Âme (2004)

 Juan Solo (художник Georges Bess)
 1 Fils de Flingue (1995)
 2 Les Chiens du Pouvoir (1996)
 3 La Chair et la Gale (1998)
 4 Saint Salaud (1999)

 La Caste des Méta-Barons (художник Juan Gimenez)
 1 Othon le Trisaïeul (1992)
 2 Honorata la Trisaïeule (1993)
 3 Aghnar le Bisaïeul (1995)
 4 Oda la Bisaïeule (1997)
 5 Tête d’Acier l’Aïeul (1998)
 6 Doña Vicenta Gabriela de Rokha l’Aïeule (1999)
 7 Aghora le Père-mère (01/2002)
 8 Sans Nom, le dernier Méta-Baron (01/2004)
 Hors série La Maison des Ancêtres (06/2000)
 Int. La Caste des Méta-barons — L’intégrale (11/2003)

 Le Cœur couronné (художник Мёбиус)
 1 La Folle du Sacré Cœur (11/1992)
 2 Le Piège de l’irrationnel (11/1993)
 3 Le Fou de la Sorbonne (11/1998)

 Le Dieu jaloux (художник Silvio Cadelo)
 1 Le Dieu jaloux (06/1984)
 2 L’Ange carnivore (01/1986)
 Int. La Saga d’Alandor (04/1991)

 Le Lama blanc (художник Georges Bess)
 1 Le Premier Pas (1988)
 2 La Seconde Vue (11/1988)
 3 Les Trois Oreilles (09/1989)
 4 La Quatrième Voix (01/1991)
 5 Main Ouvert, Main Fermée (11/1992)
 6 Triangle d’Eau, Triangle de Feu (09/1993)

 Le Monde d’Alef-Thau (художник Nizzoli)
 1 Résurrection (03/2008)

 Les Aventures d’Alef-Thau (художник Arno)
 1 L’Enfant Tronc (03/1983)
 2 Le Prince Manchot (09/1984)
 3 Le Roi Borgne (09/1986)
 4 Le Seigneur des Illusions (09/1988)
 5 L’Empereur Boiteux (11/1989)
 6 L’Homme sans Réalité (05/1991)
 7 La Porte de la Vérité (10/1994)
 8 Le Triomphe du Rêveur (11/1998) (художник Covial)

 Les Technopères, (художник Zoran Janjetov)
 1 La Pré-école Techno (04/1998)
 2 L'École pénitentiaire de Nohope (11/1999)
 3 Planeta Games (11/2000)
 4 Halkattrazz, l'étoile des Bourreaux (11/2002)
 5 La secte des Techno-évêques (05/2003)
 6 Les secrets du Techno-Vatican (04/2004)
 7 Le Jeu parfait (05/2005)
 8 La Galaxie promise (09/2006)

 Mégalex (художник Fred Beltran)
 1 L’anomalie (11/1999)
 2 L’ange Bossu (04/2002)
 3 Le coeur de Kavatah (02/2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интересности
 Биография Алехандро Ходоровски на ВидеоГиде
 Алехандро Ходоровски: El Topo OST
 Алехандро Ходоровский: Альбина и Мужчины-Псы (отрывок из книги)
 Алехандро Ходоровски: Портрет на фоне нового романа
 Алехандро Ходоровски: старость — это грех
 Наиля Гольман. Алехандро Ходоровский. Как написать о реке? // seance.ru 8 АВГУСТА, 2014 Проверено 13.08.2014 г.
 Полина Кулешова. Человек-галлюцинация // «Русский Репортёр» 6 ноября, 2014.

Кинорежиссёры Чили
Кинорежиссёры Мексики
Писатели Чили
Анархо-феминисты
Анархисты Франции
Анархисты Чили
Эзотерики
Деятели феминизма Франции
Мимы
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Иммигрировавшие во Францию из Чили